Пархомовский — фамилия; имеет женскую форму Пархомовская.
 Пархомовский, Михаил Аронович (1928—2015) — основатель и редактор альманаха «Русское еврейство в зарубежье».
 Пархомовский, Эльрад Яковлевич (1927—1990) — русский писатель.
 Пархомовский, Яков Моисеевич (1911—1991) — советский авиаконструктор, лауреат Сталинской премии.
 См. также